Вади́м Бори́сович Григо́рьев:
 Григорьев, Вадим Борисович (род. 1936) — советский и российский актёр и театральный режиссёр.
 Григорьев, Вадим Борисович (Григорьев-Башун; род. 1960) — художник.